Sydamerikanska mästerskapet i fotboll kan avse följande turneringar:

 Landslag
 Copa América – spelas av seniorherrlandslag
 Copa América Femenina – spelas av seniordamlandslag
 Sydamerikanska U20-mästerskapet i fotboll – spelas av U20-herrlandslag
 Sydamerikanska U20-mästerskapet i fotboll för damer – spelas av U20-damlandslag
 Sydamerikanska U17-mästerskapet i fotboll – spelas av U17-herrlandslag
 Sydamerikanska U17-mästerskapet i fotboll för flickor – spelas av U17-flicklandslag
 Sydamerikanska U15-mästerskapet i fotboll – spelas av U15-herrlandslag

 Klubblag
 Copa Libertadores – Internationell fotbollsturnering med deltagande lag från samtliga medlemmar i CONMEBOL